Stjepan Krešić (filolog)
Stjepan Krešić (ustanički vođa)